Міжконтинентальний кубок з футболу 1997 — 36-й розіграш Міжконтинентального кубка. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 1996—1997 німецька «Боруссія» (Дортмунд) та переможець Кубка Лібертадорес 1997 бразильський «Крузейру». Гра відбулася на стадіоні Національному стадіоні у Токіо 2 грудня 1997 року. За підсумками гри титул володаря Міжконтинентального кубка вперше за свою історію здобула «Боруссія».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 1996—1997
 Кубок Лібертадорес 1997

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 1997 на rsssf  
 Міжконтинентальний кубок 1997 на transfermarkt  

1997 у футболі
1997
Футбольні змагання у Токіо
Грудень 1997